Caulotrupis är ett släkte av skalbaggar. Caulotrupis ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Caulotrupis